Robert Switzer ist der Name folgender Personen:

* Robert M. Switzer (1863–1952), US-amerikanischer Politiker
 Robert Massey Switzer (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker